Faber kan syfta på:

 Faber – ett efternamn samt personer med namnet
 Faber (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Faber-Castell – en tillverkare av pennor, färgpennor, kritor och modellera
 Faber and Faber – ett brittiskt oberoende bokförlag
 Faber Islets – en ö i Kanada

Se även
 Faber Lake – flera
 Lac Faber – flera